En japonais, asa veut dire « matin », et hi, « lumière ». Cela se prononce aça-hi

Asahi Linux est une distribution Linux supportant la puce Apple M1.

 compagnies :
 Asahi, un célèbre brasseur japonais,
 Asahi Super Dry, une marque de bière,
 Asahi shinbun, un grand journal japonais,
 le prix Asahi, décerné par ce journal,
 TV Asahi, une chaîne de télévision japonaise à couverture nationale,
 Asahi Glass Company, un fabricant japonais de produits chimiques,
 Asahi Optical Corporation, connu maintenant sous le nom de Pentax Corporation,
 Asahi Kasei, un fabricant japonais de produits chimiques,

 localités japonaises :
 Asahi (旭市 ; Asahi-shi), une ville dans la préfecture de Chiba,
 Asahi (Mie) (朝日町 ; Asahi-chō), une ville dans la préfecture de Mie,
 Asahi (Aichi) (旭町 ; Asahi-chō)
 Asahi (Fukui) (朝日町 ; Asahi-chō)
 Asahi (Hachioji), Tokyo (東京都八王子市旭町 ; Asahi-chō)
 Asahi (Hokkaido) (朝日町 ; Asahi-chō)
 Asahi (Machida), Tokyo (東京都町田市旭町 ; Asahi-machi)
 Asahi (Nerima), Tokyo (東京都練馬区旭町 ; Asahi-machi)
 Asahi (Okayama) (旭町 ; Asahi-chō)
 Asahi (Shimane) (旭町 ; Asahi-chō)
 Asahi (Toyama) (朝日町 ; Asahi-machi)
 Asahi (Nishimurayama) (朝日町 ; Asahi-machi)
 villages :
 Asahi (Gifu) (朝日村 ; Asahi-mura)
 Asahi (Ibaraki) (旭村 ; Asahi-mura)
 Asahi (Nagano) (朝日村 ; Asahi-mura)
 Asahi (Niigata) (朝日村 ; Asahi-mura)
 Asahi (Tagawa) (朝日村 ; Asahi-mura)
 Asahi (Yamaguchi) (旭村 ; Asahi-son)
 arrondissements de grandes villes :
 Asahi-ku (旭区), un arrondissement de la ville d'Osaka,
 Asahi-ku (旭区), un arrondissement de la ville de Yokohama,
 équipe sportive :
 Asahi, un club canadien de baseball constitué d'expatriés japonais.
 L’ Asahi, un cuirassé de la Marine impériale japonaise, construit et lancé à la fin des années 1890.